El brigadier Andrew Henry Parker Bowles (Surrey, Inglaterra, 27 de diciembre de 1939) es un oficial retirado del Ejército Británico. De 1973 a 1995 fue el marido de Camila Shand, la actual reina consorte del Reino Unido con quien tuvo dos hijos, Thomas y Laura.

Vida personal 
Andrew participó como paje en la coronación de Isabel II del Reino Unido.

Parker Bowles fue jugador en el equipo de polo del entonces Príncipe de Gales en los años 1970 y 1980. Sostuvo una relación con la Princesa Ana a principios de los 1970.

En 1973, se casó con Camilla Rosemary Shand; anteriormente, ella había sido novia del Príncipe de Gales, así que ambos habían salido con miembros de la realeza. Tuvieron dos hijos, Tom y Laura. Parker Bowles y Camilla se divorciaron en 1995. Un año después se casó con Rosemary Pitman (nacida Dickinson). Andrew y Rosemary Parker Bowles asistieron a la boda real entre Carlos de Gales y Camilla Parker Bowles, llevada a cabo el 9 de abril de 2005. Rosemary murió de cáncer de mama el 10 de enero de 2010, a los 69 años.

Una de sus ahijadas es Zara Tindall, hija de la Princesa Ana.

A través de sus hijos, tiene cinco nietos.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Políticos de Reino Unido del siglo XX
Oficiales de la Orden del Imperio Británico
Militares británicos del siglo XX
Graduados de la Real Academia Militar de Sandhurst